Kailash ist die Bezeichnung für:

 den heiligen Berg Kailash im Gangdise-Gebirge des tibetischen Transhimalaya
 den Kinnaur Kailash in Kinnaur
 den Manimahesh Kailash im Chamba-Distrikt
 den Sri Kailash in Uttarakhand
 einen Ort im Bajhang (Distrikt) in Nepal
 einen Imprint-Verlag der Verlagsgruppe Random House

die Namensbestandteile folgender Personen:

 des indischen Schauspielers und Sängers Kailash Kher
 von Kailash Nathi Katju, 3. Chief Minister von Madhya Pradesh
 des Friedensnobelpreisträgers 2014, Kailash Satyarthi